Фри́дек-Ми́стек ( , бывш. ) — статутный город на востоке Чешской Республики, в Моравскосилезском крае, в предгорьях Бескид у слияния рек Остравице и . Является административным центром района Фридек-Мистек.

Население — 55 931 (2019).

История 
Самые древние письменные источники доказывают существование деревень в предгорьях Бескид уже в середине XIII века. Деревня под названием Фридеберг, позднее Мистек, появляется в 1267 году по воле оломоуцкого епископа Бруно. Первое чёткое упоминание о Фридеке относится к первой половине XIV века, в связи с крепостью, защищавшей границу Моравии и Силезии, сегодняшний . В обоих городах процветало ткачество, что сделало район в XIX веке крупным центром текстильной промышленности.

Во время немецкой оккупации Чехословакии в 1939 году Чаянковы казармы в Мистеке были единственным местом в котором чехословацкие вооружённые силы оказали организованное сопротивление немецким оккупантам.

Город образовался 1 января 1943 года в результате объединения силезского города  в Тешинской Силезии с моравским , лежащим на западном берегу реки Остравице, которая является границей двух исторических регионов.

Новый город, находившийся, как и вся бывшая Чехословакия, под немецкой оккупацией, получил название Фридек. После войны, в 1955 году, город по решению министерства внутренних дел стал называться Фридек-Мистек.

В настоящее время город ориентирован в первую очередь на машиностроение. В последние годы большое количество компаний инвестировали в развитие производств вокруг Фридек-Мистека, что привело к снижению безработицы. В целом, это миллиарды евро инвестиций.

Реконструкция исторических площадей во Фридеке и Мистеке в настоящее время завершена.

Экономика 
 Liberty Ostrava a.s. (ранее Válcovny plechu a.s. и ArcelorMittal Ostrava a.s.) — металлургическая компания, входящая в международный холдинг Liberty Steel; крупнейший производитель дорожных ограждений и труб в Чехии
 Vyncke, s.r.o. — экологические электростанции на биомассе и твёрдом топливе
 TRIMSOL CZ, s.r.o. — логистика, производство и отгрузка автомобильных чехлов Hyundai
 Hyundai Glovis Czech Republic, s.r.o. — логистика
 Novogear, s.r.o. — производитель зубчатых передач и редукторов
 MPM-QUALITY v.o.s. — производитель часов PRIM
 Hutní projekt Frýdek-Místek a.s. — инжиниринг
 ČSAD Frýdek-Místek а.s. — транспортные перевозки, экспедирование грузов, ремонт и обслуживание автобусов и грузовиков, входит в одну крупнейших в Чехии транспортных групп 3ČSAD.
 Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. — строительство и лесное хозяйство
 Blanco Professional CZ, spol. s.r.o. — оборудование и детали из нержавеющей стали для гастрономии и здравоохранения
 Hanwha Advanced Materials Europe s.r.o. — производитель пластиковых изделий
 SLEZAN HOLDING, a.s. — текстильная компания (предприятие закрыто)
 DISTEP a.s. — отопительная компания
 MARLENKA international s.r.o. — кондитерские изделия
 Místecká mlékárna — производство молочных продуктов
 Chodura — Beskydské uzeniny — производство мясных продуктов и колбас
 Viroplastic CZ a.s. — производитель изделий из пластмасс
 MSEM, a.s. — электроустановки

Население 

На 1 января 2019 года население города насчитывало 55 931 человек, в том числе 27 403 мужчины и 28 528 женщин. Средний возраст — 42,7 года, в том числе, 41,1 у мужчин и 44,3 у женщин.

Образование и культура 
В городе существует сеть начальных школ и гимназий, а также высшее профессионально-техническое училище Goodwill, художественные и языковые школы, индустриальные школы и бизнес-академии. В городе также работают Среднее и Высшее технические училища противопожарной защиты.

В городе в замке Фридек располагается Музей Бескидов Фридек-Мистек — некоммерческая организация, основанная властями Моравско-Силезского края. Музей также включает в себя замок Гуквальди и естественно-научный участок в доме им. Ланга.

Спорт 
Спортивные клубы Фридек-Мистек представлены в национальных соревнованиях по хоккею с шайбой, футболу, гандболу, флорболу и волейболу. В национальном масштабе наибольших успехов достигали мужская команда по гандболу и женская по волейболу.
 Женский волейбольный клуб TJ Sokol Frýdek-Místek с 2001 года выступает в женской Экстралиге, один раз заняв второе место (2004/05) и дважды третье (2003/04 и 2014/15).
 Мужской гандбольный клуб SKP Frýdek-Místek выступает в Чешской гандбольной экстралиге. Команда была чемпионом в 2003 году и пять раз вице-чемпионом (1999, 2000, 2001, 2002, 2005).
 Хоккейный клуб  с 2016 года выступает в . Наивысшее достижение в истории клуба это выход в четвертьфинал 1-й лиги сезона 2016/2017 годов, где он уступил йиглавской «Дукле».
 Городской футбольный клуб MFK Frýdek-Místek с 2013 по 2018 год выступал в Футбольной национальной лиге, втором по значимости футбольном дивизионе Чехии, заняв в сезоне 2015/16 годов 10-е место из 15. По итогам сезона 2017/2018 годов клуб вылетел в Моравско-силезскую лигу, один из двух третьих по значимости футбольных дивизионов Чехии.
 «» — шахматный клуб, основанный в 1925 году. С 2006 года, выйдя в Шахматную экстралигу, он лишь один раз не смог попасть в первую половину таблицы и трижды занимал 3-е место. Женская команда клуба четыре года подряд, с 2012 по 2015, побеждала в Чехословацкой женской экстралиге.
 Мужской волейбольный клуб Black Volley Beskydy в сезоне 2016/2017 годов вышел в Первую мужскую волейбольную лигу, а с сезона 2018/2019 годов выступает в мужской Экстралиге.
 Бейсбольный клуб Klasik Frýdek-Místek с 2010 года играет в Чешско-Моравской бейсбольной лиге (с 2016 года — 1-я Лига), второй по значению бейсбольной лиги в Чехии.

Города-побратимы

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 



Города Моравскосилезского края
Статутные города Чехии